Гражданская инициатива:
 Гражданская инициатива — политическая партия, основанная в 2013 году. 
 Гражданская инициатива (премия) — национальная премия, учреждённая в 2013 году Комитетом гражданских инициатив.